VM:

 VM — операционная система для мейнфреймов фирмы IBM.
 Virtual Machine — программная среда, эмулирующая другую программную или аппаратную систему, или спецификация такой среды (виртуальная машина языка программирования).
 VM — боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которое относят к V-агентам второго поколения.
 Visual Memory — тип карт памяти, выпускавшийся для приставки Dreamcast.

См. также 
 ВМ